Михал Лоневский (, род. 22 октября 1988) — польский тхэквондист, участник Олимпийских игр 2012 года.

Карьера 
На Олимпиаде в 2012 году принял участие в соревнованиях в весовой категории до 68 кг. Однако в первом же круге уступил афганцу Рохулле Никпаю (5—12).

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 

Тхэквондисты Польши
Тхэквондисты на летних Олимпийских играх 2012 года